La pression totale dans un fluide (eau, air) est la somme de la pression statique, de la pression dynamique, et de la densité volumique d'énergie potentielle de gravité (homogène à une hauteur de colonne d'eau, c'est-à-dire à une pression).

Définition 

La pression totale est, en d'autres termes, la constante du théorème de Bernoulli ainsi formulé :
 

Lorsque le fluide est un gaz, la densité et le différentiel de hauteur z sont généralement suffisamment faibles pour que le terme gravitaire puisse être négligé.

Ainsi, pour un gaz dont on néglige le terme gravitaire, lorsque le fluide n'est pas en mouvement (qu'il est à l'arrêt), alors la pression totale est égale à la pression statique, puisque la pression dynamique est alors nulle.

La pression totale peut être mesurée simplement à l'aide d'un tube de Pitot « simple » orienté parallèlement au courant soit suffisamment en avant ou à l'écart du corps (avion, véhicule) soit le long du fuselage en des endroits particuliers où le coefficient de pression est proche de zéro (donc, en application du théorème de Bernoulli, où la vitesse est proche de la vitesse loin du corps).

Lorsqu'un gaz (dont on peut négliger le terme gravitaire dans l'équation de Bernoulli) est immobile, il est à l'arrêt ou en condition statique. Lorsque ce gaz accélère vers une zone de moindre pression statique, alors une partie de la pression statique initiale est convertie en pression dynamique, et la pression statique diminue en proportion. En revanche, la pression totale du gaz considéré, elle, reste constante, aux pertes de charge près.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coefficient de pression
 Pression dynamique
 Pression statique

Dynamique des fluides
Hydraulique
Hydromécanique